Свято́й Ио́сиф — имя ряда христианских святых (см. Иосиф (значения)):
 «Святой Иосиф» — габара Черноморского флота Российской империи.

См. также 
 Орден Святого Иосифа
 
 
 
 В Италии Святой Иосиф почитается как 
 Иосиф Прекрасный — сын библейского праотца Иакова от Рахили, персонаж Пятикнижия, не является святым.
 
 
 
 Ораторий Святого Иосифа

Мученики
Священномученики
Католические святые
Православные святые